Limnas puede referirse a:

Limnas, un género de plantas herbáceas.
Limnas (Tracia), una antigua ciudad griega de Tracia.
Limnas (Mesenia), un antiguo asentamiento griego de Mesenia con un santuario de Artemisa.